Anđeo Gospodnji, Angelus, kršćanska pobožnost
papin Angelus
Angelus (film Ivana Martinca)
Angelus (1937.)
Angelus (2000.)